Franciaország
Saint-Pons, település Alpes-de-Haute-Provence megyében
Saint-Pons, település Ardèche megyében